John Livingston est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 John Livingston (1970- ), acteur américain
 John Livingston (1923-2006), naturaliste canadien
  (1857-1935), politicien australien